Мичуринский сельсовет — название административно-территориальных единиц и муниципальных образований в России:

 Мичуринский сельсовет — сельское поселение в Хабарском районе Алтайского края.
 Мичуринский сельсовет — сельское поселение, Шаранский район Башкортостана.
 Мичуринский сельсовет — сельское поселение, Акбулакский район Оренбургской области.
 Мичуринский сельсовет — сельское поселение в Новосибирском районе Новосибирской области.

Мичуринский сельский совет Белогорского района Автономной Республики Крым Украины, упразднён в 2014 году с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано Мичуринское сельское поселение.